Луїс Альберто Суарес (1987) — уругвайський футболіст
 Луїс Суарес Мірамонтес (1935) — колишній іспанський футболіст
 Луїс Фернандо Суарес (1959) — колумбійський футболіст і тренер

Див. також 
 Суарес